AHNAK () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 5 890 амінокислот, а молекулярна маса — 629 101.

Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Ядерні білки